Деда́л:
 Дедал (, латинизированный вариант Daedalus) — персонаж древнегреческой мифологии, художник и инженер, считавшийся изобретателем разных инструментов, а также построивший лабиринт на острове Крит.
 Дедал — заметный кратер, расположенный около центра обратной стороны Луны.
 «Дедал» — космический аппарат, первый проект звездолета, доведенный до уровня реальных расчетов и чертежей.
 (1864) Дедал — астероид аполлоновой группы.
 «Дедал» — российская компания.